Thomas Acland peut désigner :

 Sir Thomas Dyke Acland,  baronnet (1722-1785), MP du Devon 1746-1747 et Somerset 1767-1768 ;
 Sir Thomas Dyke Acland,  baronnet (1752-1794), fils du  baronnet ;
 Sir Thomas Dyke Acland,  baronnet (1787-1871), MP du Devonshire et Devonshire North, fils du  baronnet ;
 Sir Thomas Dyke Acland,  baronnet (1809-1898), MP du Devon North et Somerset West, conseiller privé, fils du  baronnet ;
 Sir Thomas Dyke Acland,  baronnet (1842-1919), homme politique britannique, fils du  baronnet.